Der Unfall steht für
 Der Unfall (Pilot Pirx), Stanislaw Lem
 Der Unfall (1968), Kriminalfilm
 Polizeiruf 110: Der Unfall, Kriminalfilm (1982)